«Когда пал Херсонес» — исторический роман русского писателя Антонина Ладинского, рассказывающий о крещении Руси. Был впервые опубликован в 1938 году в Европе под названием «Голубь над Понтом». В 1959 году в Советском Союзе был издан новый вариант романа под окончательным названием. Книга получила высокие оценки литературоведов и историков.

Сюжет 
Действие романа происходит в конце X века. Главный герой — друнгарий Ираклий Метафраст, платонически влюблённый в царевну Анну и сопровождающий её на Русь. Там он видит своими глазами крещение огромной страны.

История создания 
Антонин Ладинский, живший с 1924 года в Париже, пришёл в литературу как поэт, но с 1929 года писал и прозу. Известно, что на литературном вечере в апреле 1935 года он читал собравшимся свои «византийские рассказы» о царевне Анне, осаде Корсуня, рукоположении друнгария. К 1938 году Ладинский создал на этом материале роман «Голубь над Понтом», который был опубликован в Таллине. После возвращения на родину (1955) автор решил переиздать книгу, рассчитывая благодаря «Голубю» занять хорошие позиции в советском писательском сообществе. Он получил одобрительную рецензию византиниста Александра Каждана (1957), но текст романа всё же пришлось в значительной части переделать. Книга вышла только в 1959 году под новым названием — «Когда пал Херсонес».

Восприятие

Примечания

Литература 
 
 

Романы Антонина Ладинского